Foggini

 Giovanni Battista Foggini, sculpteur italien, (1652-1725) ;
 Pietro Francesco Foggini, bibliothécaire du Vatican, (1713-1783).

Homonymie de patronyme